Mondiali 1972 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1972:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1972 – 23ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1972 – 20ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1972 – 69ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1972 – 45ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1972 – 17ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1972 – 23ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1972 – 14ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1972 – 39ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1972 – 20ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1972 – 2ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1972 – 24ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1972 – 16ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1972 – 9ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1972 – 17ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1972 – 62ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1972 – 64ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1972 – 6ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1972 – 22ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1972 – 29ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1972 – 46ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1972 – 1ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1972 – 7ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1972 – 1ª edizione